

Patronymes 

 Andrea Verga, un professeur de psychiatrie italien ;
 Eustaquio Pastor Cuquejo Verga (1939-), un archevêque catholique paraguayen ;
 Giovanni Verga (1840-1922), un écrivain italien ;
 Isidoro Verga (1832-1899), un cardinal italien ;
 Napoleone Verga (1833-1916), un peintre italien spécialiste de miniatures ;
 Rafael Verga (1981-), un top-model brésilien ;
 Valentin Verga (1989-), un joueur néerlandais de hockey sur gazon.

Toponyme 
  est le nom d’une ville de Messénie, dans le Péloponnèse, qui a joué un rôle important dans la guerre d'indépendance grecque.